Pieve di Santa Mustiola può riferirsi a più edifici religiosi:

 Pieve di Santa Mustiola a Bagnoli, nel comune di Arcidosso, provincia di Grosseto
 Pieve di Santa Mustiola in località Pieve a Quarto, nel comune di Arezzo
 Pieve di Santa Mustiola a Torri, nel comune di Sovicille, provincia di Siena